Utrikesutskottet kan avse:

Utrikesutskottet (Finland)
Utrikesutskottet (Sverige)